Естабло Сан Хуан има више значења:

 Естабло Сан Хуан (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Естабло Сан Хуан (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику